Les mots obtusifolius, obtusifolia et obtusifolium sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « aux feuilles émoussées, arrondies ».

En taxonomie, les mots obtusifolius, obtusifolia et obtusifolium sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : obtusifolius, obtusifolia, obtusifolium.

 Épithète spécifique